Kasper Jørgensen kan referere til forskellige sportspersoner:
 Kasper Jørgensen (håndboldspiller, født 1977) – Kasper Dan Jørgensen, håndboldspiller født i 1977
 Kasper Linde Jørgensen – dansk cykelrytter født i 1984
 Kasper Jørgensen (fodboldspiller, født 1999) – Kasper Poul Mølgaard Jørgensen, fodboldspiller født i 1999
 Kasper Winther Jørgensen – dansk eliteroer født i 1985
 Casper Jørgensen – dansk cykelrytter født i 1984